Campbell County je název šesti okresů ve Spojených státech amerických:
 Campbell County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Campbell County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota
 Campbell County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Campbell County (Virginie) – okres státu Virginie
 Campbell County (Wyoming) – okres státu Wyoming
 Campbell County (Georgie) – bývalý okres státu Georgie, součást okresu Fulton County od roku 1932